Mlunić može označavati:

Biljne rodove:
 Mlunić, Sicyos L., sicijos, dlakavi krastavac biljni rod iz porodice Cucurbitaceae
 Mlunić, Ecballium  A. Rich., štrkalj, štrcalica, pipunić, vražji krastavac, divlji krastavac, biljni rod iz porodice Cucurbitaceae

Biljne vrste
 Mlunić, Sicyos angulatus L., biljnsa vrsta iz porodice Cucurbitaceae
 Mlunić, Ecballium elaterium  (L.) A. Rich., biljna vrsta iz porodice Cucurbitaceae